Александр Цой:
 Цой, Александр Викторович (род. 1985) — российский рок-музыкант, гитарист.
 Цой, Александр Рудольфович (род. 1984) — российский актёр и режиссёр.